Alexeï Kapler (1903-1979), cinéaste et acteur soviétique ;
 Gabe Kapler (1975-), joueur de base-ball américain ;
 J. Kapler (1953-), mieux connu sous son nom de Robert Goldman, auteur-compositeur et producteur de musique français ;
 Noémie Elbaz-Kapler (1976-), actrice française ;
  (1915-1998), naturaliste tchèque.
Patronyme anglais
Patronyme germanique